{|align=right
|

La Avenida Las Golondrinas es una gran arteria vial de la ciudad de Hualpén en Chile.

La avenida Las Golondrinas es un eje transversal que conecta el Camino a Lenga con Avenida Libertador Bernardo O´Higgins y cruza ejes como Avenida Gran Bretaña y Avenida Cristóbal Colón, permitiendo la conectividad del sector Medio Camino, el Sector de Hualpencillo y Las Industrias, con el resto de la intercomuna.

Historia 

La avenida ha ido creciendo junto el sector de Hualpencillo, y de Medio Camino. Se convirtió en la conexión con los sectores industriales de la intercomuna. Entre 1986 y 1987, con la construcción del nudo trompeta con la Autopista Concepción-Talcahuano, y el mejoramiento y extensión de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, se convirtió en la ruta al sector industrial y al Puerto de San Vicente, descongestionando así la Avenida Cristóbal Colón del tráfico de camiones. Luego se ensanchó la avenida de dos carriles a cuatro carriles con un bandejón central, y finalmente se mejoró el cruce con Avenida Cristóbal Colón, la vía férrea y Avenida Arteaga Alemparte, con la construcción del Paso Superior Las Golondrinas, finalizado en 2004.
Desde 2004, además es límite de las comunas de Talcahuano y Hualpén.

Ubicación 

La avenida se origina en la Avenida Cristóbal Colón, En el Paso Superior homónimo. Luego cruza el sector de Hualpencillo y Medio Camino dividiéndolos. Llega al Sector Cuatro Esquinas en donde termina en el cruce con Avenida Gran Bretaña

Prolongaciones 
 En el noroeste:
 Camino a Lenga
 En el sureste:
 Avenida Libertador Bernardo O'Higgins

Puntos relevantes 
Dentro de su trazado, la Avenida Las Golondrinas pasa por los siguientes puntos relevantes dentro de la intercomuna:

 Club Hípico de Concepción 
 Hualpencillo
 Las Cuatro Esquinas

Las Golondrinas